7. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Berlinie Zachodnim, w RFN, w dniach 6–7 marca 1976. Zawody rozegrano na sztucznym torze na Horst Dohm Stadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka USA Sheila Young oraz Szwed Johan Granath.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 18 łyżwiarek (17 sklasyfikowanych) i 25 łyżwiarzy (23 sklasyfikowanych) z 10 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1976 w sportach zimowych
1976 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Berlinie